

Annexes 

Moulure